Верони́ка Са́ндра Ка́рин Ма́джио (Маджо) (; род. 15 марта 1981, Уппсала, Швеция) — певица шведского и итальянского происхождения, обладательница премии  в номинации «Дебют года».

Биография 
Вероника Сандра Карин Маджио родилась в 1981 году в семье стоматолога и медсестры.

Личная жизнь 
У Маджио есть сын (р. 2011) и дочь (р. 2019) от музыканта Нильса Талла.

Карьера 
В марте 2006 года Маджио выпустила дебютный сингл «Dumpa mig»; видеоклип на эту песню вскоре стал хитом недели на шведском музыкальном телеканале . Следующим её синглом стал «Nöjd?». Затем она подписала контракт с Universal Music и летом 2006 года отправилась в турне. В том же году вышел первый студийный альбом Vatten och bröd, тексты и музыку к которому были написаны Стефаном Греслундом, за исключением рэп-куплета в песне «Vi har, vi har», который сочинил Кристоффер Мальмстен.

26 марта 2008 года Вероника Маджио выпустила второй альбом Och vinnaren är…, который она сочинила и записала совместно с . В Швеции он получил платиновый сертификат и провёл в национальном хит-параде более года, добравшись до седьмой позиции. Сингл из альбома «Måndagsbarn» имел успех в Норвегии и Дании.

Её третий альбом Satan i gatan, созданный в сотрудничестве с  и , вышел 27 апреля 2011 года. С первым синглом из него «Jag kommer» Вероника Маджио впервые достигла вершины шведского чарта.

Дискография

Студийные альбомы

Синглы 
  — «Dumpa mig»
 2006 — «Nöjd?»
 2006 — «Havanna mamma»
  — «Inga problem» (feat. Snook & Petter)
  — «Måndagsbarn»
 2008 — «Stopp»
 2008 — «17 år»
  — «Jag kommer»
 2011 — «Välkommen in»
  — «Mitt hjärta blöder»
2013 — «Sergels torg»
2016 — «Den första är alltid gratis»
2016 — «Ayahuasca»
2016 — «Vi mot världen»
2018 — «20 Questions (From Bergman's Reliquary)»
2019 — «Kurt Cobain»
2019 — «Tillfälligheter»
2019 — «5 minuter»
2021 — «Se mig»

Примечания

Ссылки